Landes steht für:

 das Waldgebiet Landes de Gascogne in Frankreich
 das Département Landes in der Region Nouvelle-Aquitaine
 Landes (Charente-Maritime), Gemeinde im Département Charente-Maritime
 Les Landes-Genusson, Gemeinde im Département Vendée
 Landes-le-Gaulois, Gemeinde im Département Loir-et-Cher
 Landes-sur-Ajon, Gemeinde im Département Calvados
 Landes-Vieilles-et-Neuves, Gemeinde im Département Seine-Maritime

Landes ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Landes (1712–1764), Stuckateur des bayerischen Rokoko
 Brigitte Landes (* 1946), deutsche Regisseurin, Übersetzerin und Autorin
 David S. Landes (1924–2013), US-amerikanischer Wirtschaftshistoriker
 Erich Landes (1921–2019), deutscher Dermatologe
 Johann Landes (1831–1894), deutscher Unternehmer, Mitglied des Deutschen Reichstags
 Josef Landes (1841–1919), katholischer Geistlicher und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Maria Landes-Hindemith (1901–1987), deutsche Pianistin und Hochschullehrerin
 Michael Landes (* 1972), US-amerikanischer Schauspieler
 Michael A. Landes (* 1948), deutscher Architekt
 Richard Landes (* 1949), US-amerikanischer Historiker
 Ruth Landes (1908–1991), US-amerikanische Anthropologin
 Silas Z. Landes (1842–1910), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Dolmen des Landes
 Lande
 La Lande
 Landis